Jurij Nikulin (1921-1997) – rosyjski aktor
 Jurij Nikulin (ur. 1931) – rosyjski lekkoatleta, młociarz